QTC kann bedeuten:

 Q-Schlüssel für Ich habe Telegramme für Sie.
 Titel der Clubzeitschrift des schwedischen Amateurfunkverbands Föreningen Sveriges Sändareamatörer.

Abkürzung